Teuchert est un patronyme porté notamment par :

  (1948-), motard allemand ;
  (1966-),  boxeur amateur allemand ;
 Cedric Teuchert (1997-), footballeur allemand ;
 Hermann Teuchert (1880-1972), germaniste et dialectologue allemand ;
  (1970-), pilote de moto allemand ;
  (1939-2022), athlète d'enduro allemand ;
  (1924-2010), historien de l'art et conservateur de monuments allemand.